Бирюля ( – изобилующий волками) — село в Майминском районе Республики Алтай России, административный центр Бирюлинского сельского поселения.

География 
Расположено в долине реки Маймы, к югу от Горно-Алтайска, в месте впадения реки Бирюли в реку Майма.

Население

Примечания 

Населённые пункты Майминского района